Tetracme kan syfta på:

 Tetracme (djur) – ett släkte av fjärilar
 Tetracme (växter) – ett släkte av växter